Gotor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gotor (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Gotor (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar